Крешево може да се односи на:

 Крешево, насељено место и општина у Федерацији Босне и Херцеговине, БиХ;
 Крешево (Шестановац), насељено место у саставу општине Шестановац, Далмација, Република Хрватска;